The Librarians – film del 2003 diretto da Mike Kirton 
 I custodi della biblioteca (The Librarians) – romanzo di Glenn Cooper del 2012
 The Librarians – serie televisiva australiana prodotta dal 2007 al 2010
 The Librarian – serie di film TV
 The Librarians – serie televisiva statunitense del 2014, spin-off della serie di film TV